Горницы — название нескольких населённых пунктов:
 Горницы — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Горницы — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.

См. также 
 Горница